Dinotrux (2015-2018) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez DreamWorks Animation Television, powstały na podstawie książek dla dzieci autorstwa Chris Gall. Serial opisuje prehistoryczny świat zamieszkany przez hybrydy dinozaurów i maszyn. Premiera miała miejsce 14 sierpnia 2015 roku na stronie internetowej na platformy Netflix. W Polsce serial zadebiutował 9 maja 2016 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Spis odcinków

Nominacje do nagród

Annie 
2018

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: montaż w produkcji telewizyjnej  Justin Baker, William 'Bill' Rinaldi - za odcinek "Superchargers"

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale Netfliksa
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018